Die Liste der Torschützenkönige des Europapokals der Pokalsieger umfasst alle Torschützenkönige des von 1960/61 bis 1998/99 ausgespielten Wettbewerbes.

Erster Torschützenkönig des Wettbewerbs war 1961 der Schwede Kurt Hamrin mit 6 Toren, der letzte Torschützenkönig war 1999 der Israeli Alon Mizrahi mit 7 Toren. Lothar Emmerich ist mit 14 Toren, in der Saison 1965/66, Rekordtorschütze des Pokals der Pokalsieger.

Rekordtorschützenkönige sind gemeinsam der Pole Włodzimierz Lubański und Alon Mizrahi mit je zwei Titeln, wobei Lubański als einziger Spieler seinen Titel aus der Vorsaison verteidigen konnte.

Torschützenkönige

Ranglisten 
Rekordtitelträger sind Włodzimierz Lubański und Alon Mizrahi mit je zwei Titeln; die Rangliste der Vereine, aus deren Reihen die Torschützenkönige stammen, führt Dynamo Kiew mit drei und die Rangliste der Länder die Sowjetunion mit 7 Titelträgern an.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa League
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa Conference League

Weblinks 
 Die Torschützenkönige auf rsssf.com

Liste
Europapokal der Pokalsieger